Laak steht für:

 Laak (Davao de Oro), Stadtgemeinde in der Provinz Davao de Oro auf den Philippinen
 Laak (Den Haag), Stadtteil von Den Haag in den Niederlanden
 Laak (Fluss), Fluss in Belgien
 Laak an der Zaier, während des Zweiten Weltkrieges der deutsche Name der slowenischen Stadt Škofja Loka
 Laak (Königsberg) (auch Laack, oder Lastadie), Stadtteil von Königsberg (Preußen)
 Laak, Fluss in Ostpreußen, heute russisch: Warschinka in der russischen Oblast Kaliningrad
 Laak (Gemeinde Ferlach), Ortschaft der Stadtgemeinde Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 den niederdeutschen Namen des Ortes Laake (Amt Neuhaus)

Laak ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk van Laak (* 1961), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Everard ter Laak (1868–1931), römisch-katholischer Missionar und Bischof
 Koen van de Laak (* 1982), niederländischer Fußballspieler
 Lothar van Laak (* 1970), deutscher Germanist
 Martin te Laak, Kirchenmusiker und Chorleiter
 Petra van Laak (* 1966), deutsche Autorin, Referentin und Unternehmerin
 Phil Laak (* 1972), irischer Pokerspieler 
 Wilhelm van Laak (1881–1956), deutscher Arzt und Politiker

Siehe auch:
 Laack
 Laake
 Laaken
 Lak
 Laag